Krassnitzer oder Kraßnitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Harald Krassnitzer (* 1960), österreichischer Schauspieler
 Heinz Krassnitzer († 2013), österreichischer Festival-Veranstalter
 Isabella Krassnitzer (* 1967), österreichische Journalistin, Radio- und Fernsehmoderatorin
 Manfred Krassnitzer (* 1968), österreichischer Fußballschiedsrichter
 Mario Krassnitzer (* 1975), österreichischer Fußballtorhüter
 Sepp Krassnitzer (* 1947), österreichischer Musiker
 Wolfgang Kraßnitzer (* 1941), österreichischer Schauspieler, Theaterregisseur und Hörspielsprecher